Боги и монстры:

 «Боги и монстры» — художественный фильм 1998 года.
 «Боги и монстры» — шестой эпизод американского телесериала «Лунный рыцарь» (2022).